Ко́ллингвуд () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Коллингвуд, Катберт (1750—1810) — британский адмирал.
 Коллингвуд, Робин Джордж (1889—1943) — британский философ и историк.

Топонимы 
 Коллингвуд — город в Канаде, провинция Онтарио.
  — город на Южном острове Новой Зеландии.

Другое 
 Коллингвуд — британский линейный корабль, названный в честь адмирала Катберта Коллингвуда.